Рыбников, Николай:
 Рыбников, Николай Александрович (1880—1961) — русский и советский психолог, член-корреспондент АПН РСФСР.